Kinder des Sommers - ósma płyta niemieckiego zespołu Die Flippers z roku 1978.

Lista utworów 

Albumy Die Flippers
Albumy muzyczne wydane w roku 1978